Hotel Polonez w Poznaniu
 Hotel Polonez w Krakowie